Гавронский — фамилия.

 
 Гавронский, Анджей (1885—1927) — польский ученый-полиглот, ориенталист, переводчик, профессор Львовского университета.
 Гавронский, Борис Моисеевич (1934—1999) — заслуженный работник сельского хозяйства Эстонской ССР.
 Гавронский, Войтех (1868—1910) — польский композитор.
 Гавронский, Дмитрий Осипович (Меер Ошерович, псевдоним Светлов; 1883—1949) — философ-неокантианец, член партии эсеров, депутат Всероссийского учредительного собрания; брат А. О. и Я. О. Гавронских.
 Гавронский, Михаил Савельевич (1904—1984) — актёр и режиссёр.
 Гавронский, Станислав Викторович (1860—1942) — русский юрист, член Государственного совета Российской империи.
 Гавронский, Яков Осипович (1878—1948) — врач и учёный-медик, химик-органик, эсер, публицист, пресс-атташе российского посольства Временного правительства в Великобритании; брат А. О. и Д. О. Гавронских.

Двойная фамилия 
 Равита-Гавронский, Франтишек (1845—1930) — польский историк, писатель.

См. также 
 Гаврон